Змагання зі стрибків з нормального трампліна серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 12 лютого в парку для стрибків з трампліну «Альпензія».

Результати 
Фінал розпочався о 21:50.

Посилання